Az 1973-as wimbledoni teniszbajnokság női versenyét az amerikai Billie Jean King nyerte a szintén amerikai Chris Evert előtt.

Kiemeltek 

  Margaret Court (Elődöntős)
  Billie Jean King (Bajnok)
  Evonne Goolagong (Elődöntős)
  Chris Evert (Döntős)
  Rosie Casals (Negyeddöntős)
  Virginia Wade (Negyeddöntős)
  Kerry Melville (Negyeddöntős)
  Olga Morozova (Negyeddöntős)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

1973 a teniszben